Нешперейра () — португальська власна назва.

Топоніми

Нешперейра (Гімарайнш) — парафія.
 Нешперейра (Говейя) — парафія.
 Нешперейра (Лузада) — парафія.
 Нешперейра (Сінфайнш) — парафія.